Az antimonnak (Sb) két stabil izotópja van, az 121Sb és az 123Sb. Harmincöt mesterséges radioizotópja ismert, közülük a legstabilabb az 125Sb (felezési ideje 2,75856 év), az 124Sb (60,2 nap) és az 126Sb (12,35 nap). A többi izotóp felezési ideje 4 napnál rövidebb, a többségé az egy órát sem éri el.

Számos magizomerje ismert, közülük az 120m1Sb a legstabilabb, felezési ideje 5,76 nap.

Standard atomtömeg: 121,760(1) u

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.uncertainty in the atomic mass may exceed the stated value for such specimens.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Antimon